Грудзи́нская:
 Грудзинская, Жанетта Антоновна (1795—1831) — морганатическая жена наследника российского престола Константина Павловича, после вступления в брак получившая титул княгини Лович.
 Грудзинская, Ирина Александровна (1920—2012) — советский и российский ботаник, систематик и морфолог растений.
 Грудзинская, Оксана Аркадьевна (род. 1923) — украинская художница декоративного и монументального искусства, заслуженный художник Украины, член Национального союза художников Украины.